Шарова — женская форма фамилии .
 Шарова, Анна Кирилловна (1900—1999) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, доктор технических наук, профессор.
 Шарова, Инесса Христиановна (1931—2021) — советский и российский энтомолог, доктор биологическом наук.
 Шарова, Мария Ивановна (1928—2015) — ткачиха, Герой Социалистического Труда.
 Шарова, Наталья Викторовна (род. 1972) — российская бегунья, спринтер.
 Шарова-Заспанова, Нина Алексеевна (1918—2006) — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка Российской Федерации.
 Анпеткова-Шарова, Гаяна Галустовна (1925—2003) — автор более 50 печатных работ в области античной литературы, в том числе трех учебников. Топоним 
 Шарова — посёлок, Белинский район, Пензенская область, Россия